Чешки Петра Цетковская и Ева Бирнерова — победительницы соревнований.

Посев 

  Луция Градецкая /  Рената Ворачова (Четвертьфинал, отказ)
  Мария Кондратьева /  Софи Лефевр (Первый раунд)
  Моника Никулеску /  Тамарин Танасугарн (Четвертьфинал)
  Кара Блэк /  Сара Борвелл (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

AEGON Nottingham Challenge 2011